Lift (fra engelsk; på dansk løft) har flere betydninger.

 Et lift
 Det at man får en gratis kørelejlighed, eksempelvis en blaffer eller en kollega, der lige skal med til stationen til fyraften.
 En lift – en løfteanordning:
 Lift (arbejdsredskab) – et arbejdsredskab (oftest selvkørende) med et eller flere led – et alternativ til en stige. Eventuelt ekstraudstyr til en kran.
 Redningslift – en lift som redningskøretøj.
 Lift (læssebagsmæk) – en plade bag på en lastbil til at læsse gods med, eller på en handicapbil, til at løfte en kørestol ind med.
 Lift (skraldebil) – En løfteanordning bag på en skraldebil, der løfter skraldebøtterne op, og tømmer dem.
 Skilift – et skinne- eller wiresystem, der transporterer skiløbere op ad bakken.
 Babylift – Løs kasse i en barnevogn, som barnet lægges i, og som let kan løftes op af barnevognen.
 Lift (framework) – et web-baseret framework, der er skrevet i scala.
 Lift (luftfartselskab) - sydafrikansk luftfartselskab.
 Lift - en Synkope (musik) varant.
 Lift (soft drink) – mærke ejet af Coca-Cola

Se også
 Elevator